Christoph Bieler (1977) – ex combinatista nordico austriaco
Claudio Bieler (1984) – calciatore argentino naturalizzato ecuadoriano
Franco Bieler (1950) – ex sciatore alpino italiano
Jason Bieler, conosciuto anche con il solo "Jason" (...) – cantante, chitarrista e compositore statunitense
Manfred Bieler (1934-2002) – scrittore tedesco
Pascal Bieler (1986) – ex calciatore tedesco
Wanda Bieler (1959) – ex sciatrice alpina italiana, cugina di Franco